Noto (; ) é um epíteto usado pejorativamente para vários reis, com o significado de bastardo. Dentre estes, temos:

 Dario Noto, filho ilegítimo de Artaxerxes I.
 Ptolemeu Auleta, também chamado de Ptolemeu Noto, filho ilegítimo de Ptolemeu Sóter II e pai da Cleópatra que foi amante de Júlio César e Marco Antônio.
 Miguel II Comneno Ducas, rei do Despotado do Epiro, também chamado de Miguel Comnenos Ducas Noto Ângelo.
 Tiago II de Chipre, também conhecido como Jacó, o Bastardo (Noto).

Palavras, frases e expressões em grego